Niebla antiqua ("Niebla antigua") es la única especie del género Niebla de dinosaurio terópodo abelisáurido, que vivió a finales del período Cretácico hace aproximadamente entre 72 a 66 millones de años, en la época del 
Maastrichtiense, en lo que hoy es Sudamérica. El holotipo, es un esqueleto no articulado que pertenece a un individuo adulto, encontrado en la formación Allen, provincia de Río Negro, Argentina.

Descubrimiento
El holotipo, depositado en la colección de Paleontología de Vertebrados del Museo Patagónico de Ciencias Naturales Juan Carlos Salgado  (MPCN-PV-796), fue encontrado en Cerro Matadero, 70 kilómetros al sur de General Roca, provincia de Río Negro, Argentina. El material fósil incluye un cercano-completo neurocráneo, una mandíbula fragmentaria con dientes, un escapulacoracoideo relativamente completo, costillas dorsales y vértebras incompletas.

El género Niebla proviene de la palabra española "niebla", refiriéndose a los días brumosos durante la excavación del fósil. El nombre específico, antiqua, está derivado de una palabra latina que significa "antiguo."

Descripción
N. antiqua representa uno de los abelisáuridos más derivados. A pesar de su medida relativamente pequeña, especialmente cuándo comparamos dinosaurios como Carnotaurus sastrei, el holotipo representa un adulto. Basado en los restos, midió aproximadamente entre 4 a 5 metros de largo según estimaciones basadas en Arcovenator, otro medio -abelisaurio de tamaño de Europa.

El escapulacoracoideo es notablemente similar al de Carnotaurus en tener un glenoideo posterodorsal orientado, una placa coracoescapular amplia dorsoventralmente expandida, y una hoja escapular muy estrecha y recta. Estas características son muy diferentes de otros abelisáuridos, lo cual puede indicar una conformación única de la cintura escapular entre estos téropodos sudamericanos.

Paleoecología
N. antiqua fue descubierto en la formación Allen que data del Maastrichtiano inferior de Argentina. Habitó con el pterosaurio Aerotitan, terópodos como Quilmesaurus, Bonapartenykus, Austroraptor, saurópodos como Bonatitan, Pellegrinisaurus, Rocasaurus y ornitópodos como Lapampasaurus y Bonapartesaurus.

Referencias 

Fósiles de Argentina
Abelisauroidea
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Cretácico